Höroldt ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich Höroldt (* 1927), deutscher Historiker und Archivar
 Johann Gregorius Höroldt (1696–1775), deutscher Porzellanmaler
 Ulrike Höroldt (* 1961), deutsche Historikerin und Archivarin
 Ursula Höroldt, Geburtsname von Ursula Liebert (1933–1998), deutsche Schachspielerin

Siehe auch:
 Hörold